Bayara peut désigner :
 Bayara, un village du Cameroun,
 le bayara, ou Osteoglossum bicirrhosum, une espèce de poisson.